Усть-Белая — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Усть-Белая.

Географическое положение 
Расположено на берегу реки Анадырь, напротив впадения р. Белой, на северном склоне горы Гынрырэтык (с чукот. — «охраняющая»).
Расстояние до окружного центра составляет ок. 213 км.

История 
Село основано в конце XIX века выходцем из села Марково Никулиным В. З. К 1900 году сюда переехали ок. 20 семей из близлежащих стойбищ. В тому времени здесь образовалась богатая ярмарка, куда приезжали и иностранные торговцы. В 1927 году открылась начальная школа, в следующем году — медпункт. В 1930 году в Усть-Белой был образован колхоз «им. Первого Ревкома Чукотки». В 1986 году в селе был воздвигнут памятник первым ревкомовцам Чукотки.

С 1930 по 1935 гг. Усть-Белая была административным центром Анадырского района.

Население

Описание села 
В Усть-Белой есть средняя школа, школа искусств, детский сад, почта, узел связи, магазин, пекарня, гостиница. Метеостанция «Мухоморная».
Действующий Православный Храм Казанской иконы Божией Матери.

Село — центральная усадьба крупного оленеводческого хозяйства.

Из-за своего расположения село страдает от паводков. В 1962 году Усть-Белая была затоплена в течение 30 дней.

Улицы села: Анадырская, Берзиня, Куркутского, Набережная, Полярная.

Транспорт 
Завоз грузов происходит в период летней навигации речным транспортом. Пассажирские перевозки осуществляются воздушным путём посредством рейсового вертолёта, время полёта ок. 1.5 часов, а также теплоходом (2-3 суток).

Сотовая связь 
В конце 2011 года запущена сеть мобильной связи «Мегафон».

Археология и палеогенетика 
В районе села на сопке найден уникальный древнеюкагирский могильник, который дал материал по археологической культуре, названной впоследствии усть-бельской. Рядом с могильником по берегам реки обнаружено несколько неолитических стоянок.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Село на сайте Администрации Анадырского района
 Усть-Белая

Населённые пункты Анадырского района